Il National Invitation Tournament 1965 fu la 28ª edizione del torneo. Venne vinto dalla St. John's University; il  miglior giocatore del torneo fu Ken McIntyre.

Squadre

Risultati

Squadra vincitrice  

Allenatore: Joe Lapchick

Bibliografia
 St. John's 2010-11 men's basketball media guide

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1965
1965